Сен-Пьер-де-Майо́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Орбек. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14647.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 496 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 314 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 222 были экономически активными, 92 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 222 активных жителей работали 211 человек (122 мужчины и 89 женщин), безработных было 11 (6 мужчин и 5 женщин). Среди 92 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Пьер-де-Майок 

Коммуны департамента Кальвадос